A modalidade de ciclismo do Futebol Clube do Porto foi iniciada nos anos 30 e extinta em 1984. Em 2015 após uma parceria com a W52 a equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto voltou às estradas portuguesas.

História
Esta modalidade teve o seu início de actividade no clube pelos anos 30, havendo o FCP participado pela 1ª vez na Volta a Portugal em 1934 e mais tarde pela 2ª vez em 1941, até que em 1945 estabilizou com atividade mais regular. Vindo esta modalidade desportiva, de permeio com alguns interregnos, a ser suspensa no clube em 1984 e volvidos muitos anos regressado em 2016. A Volta a Portugal, começou várias vezes, na cidade do Porto e na pista do Estádio do Lima. Estabelecia-se aí uma empatia tal entre o público, na quase totalidade portista, e a equipa que disputava a 1ª etapa (contra relógio por equipas) que durante o tempo da prova toda a gente de pé gritava "Porto, Porto, Porto". E, quando as cronometragens eram lidas pelo locutor de serviço, e o FC Porto ficava em 1º lugar, atingia-se um clima de verdadeira euforia.
O FC Porto ganhou dezassete vezes, colectivamente, a Volta a Portugal em: 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1958, 1960, 1962, 1964, 1969, 1979, 1980, 1981, 2016, 2017, 2018 e 2019. Individualmente, também o clube venceu a mais importante prova velocipédica nacional, a Volta a Portugal, por treze vezes: 1948 - Fernando Moreira; 1949 e 1950 - António Dias dos Santos; 1952 - Moreira de Sá; 1959 - Carlos Carvalho; 1960 - Sousa Cardoso; 1961 - Mário Silva; 1962 - José Pacheco; 1964 - Joaquim Leão; 1979 - Joaquim Santos; 1981 - Manuel Zeferino; 1982 - Marco Chagas e 2016 Rui Vinhas.

Na "clássica" Porto - Lisboa, representantes do FC Porto ganharam esta prova por treze vazes: 1949 - Fernando Moreira; 1951 - Amândio Cardoso; 1952 e 1953 - Luciano de Sá; 1957 - Sousa Santos; 1958 - Carlos Carvalho; 1959 - Mário Sá; 1960 - Pedro Polainas; 1961 - Azevedo Maia; 1965 - José Pacheco; 1966 - Joaquim Leão; 1970 - Joaquim Leite; 1981 - José Amaro; 1982 e 1984 - Alexandre Ruas. E por três vezes a antiga clássica (entretanto desaparecida) Lisboa-Porto: 1949 - Fernando Moreira; 1953 - Alberto Moreira "Copi"; 1955 - Alberto Gonçalves Silva e 1981 - José Amaro.

Em 2015, para a época de 2016 e seguintes, o ciclismo nacional voltou a contar com as cores do Futebol Clube do Porto, após acordo de parceria com a União Ciclista de Sobrado, passando a equipa a chamar-se W52-FC Porto-Porto Canal.

Palmarés

Volta à Turquia 
Classificação Geral individual:

5. Lugar - 2019
Classificação Geral por equipas:

5. Lugar - 2019

Volta à Dinamarca 

 Classificação Geral individual:

10. Lugar - 2019

 Classificação Geral por equipas:

3. Lugar - 2019

Volta a Portugal 
Títulos de Campeão individual: 16
1948; 1949; 1950; 1952; 1959; 1960; 1961; 1962; 1964; 1979; 1981; 1982; 2016; 2017; 2018; 2019
Títulos de Campeão por equipas: 17
1948; 1949; 1950; 1952; 1955; 1958; 1959; 1962; 1964; 1969; 1979; 1980; 1981; 2016; 2017; 2018; 2019
Pódios na Geral individual: 34
1941 (3.); 1946 (2.); 1948 (1.); 1949 (1.); 1949 (2.); 1949 (3.); 1950 (1.); 1950 (3.); 1952 (1.); 1955 (2.); 1957 (2.); 1958 (2.); 1958 (2.); 1959 (1.); 1960 (1.); 1961 (1.); 1962 (1.); 1964 (1.); 1965 (3.); 1969 (3.); 1979 (1.); 1980 (3.); 1981 (1.); 1981 (3.); 1982 (1.); 1982 (3.); 1983 (3.); 2016 (1.); 2016 (2.); 2017 (1.); 2017 (2.); 2018 (1.); 2019 (1.); 2019 (3.)
Etapas Contra-Relógio individual (até 20 km): 18
1949; 1956; 1958; 1959; 1961; 1961; 1962; 1962; 1969; 1970; 1972; 1974; 1977; 1981; 1983; 2016; 2019; 2019
Etapas Contra-Relógio individual (mais de 20 km): 13
1946; 1949; 1951; 1959; 1960; 1962; 1966; 1980; 1980; 1981; 1981; 2016; 2017
Etapas Contra-Relógio por equipas: 4
1952; 1980; 1981; 1982
Prémios Montanha: 8

1947; 1955; 1960; 1961; 1962; 1979; 2017; 2018
Prémios por Pontos: 5
1958; 1962; 1983; 2016; 2019
Prémios Metas Volantes: 3
1981; 1982; 1983
Prémios Combinado: 5
1982; 2016; 2017; 2018; 2019
Prémios Juventude: 1
1982

Volta ao Algarve
Títulos de Campeão individual: 3
1963; 1977; 1981
Títulos de Campeão por equipas: 3
1981; 1982; 1983
Prémios Montanha: 2
1981; 1982
Prémios Metas Volantes: 2 
1981; 1982

Volta ao Alentejo
 Títulos de Campeão individual: 1
2019

Títulos de Campeão por equipas: 2
2018; 2019

Clássica Porto-Lisboa
 Títulos de Campeão individual: 15
1949; 1951; 1952; 1953; 1957; 1958; 1959; 1960, 1961; 1965; 1966; 1970; 1981; 1982; 1984

Clássica Lisboa - Porto 
 Títulos de Campeão individual: 4
1949; 1953; 1955; 1981

Campeonato Nacional de Estrada 
 Títulos de Campeão individual: 6
1950; 1951; 1953; 1960; 1978; 1982
 Títulos de Campeão por equipas: 14
1957; 1958; 1959; 1962; 1965; 1968; 1971; 1972; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982

Campeonato Nacional de Velocidade 
 Títulos de Campeão individual: 3
1947; 1948; 1968

Campeonato Nacional de Ciclo-Cross 
 Títulos de Campeão individual: 3
1965; 1966; 1967

Campeonato Nacional de Perseguição 
 Títulos de Campeão individual: 2
1967; 1968

Campeonato Nacional de Rampa 
 Títulos de Campeão individual: 1
1967

Taça de Portugal de Elite 
 Títulos de Campeão individual: 2
2016; 2017
 Títulos de Campeão por equipas: 2
2017; 2019

Volta ao Porto 
 Títulos de Campeão individual: 2
1958; 1978

Volta a Gaia 
 Títulos de Campeão individual: 1
1977

Volta a La Rioja 
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2016

Volta às Astúrias 
 Títulos de Campeão individual: 1
2017
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2017
 Prémios Montanha: 1
2016
 Prémios por Pontos: 1
2017
 Prémios Metas Volantes: 1
2018

Volta a Castilla e Leon 
 Prémios Montanha: 2
2016; 2017

Volta à Comunidade de Madrid 
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2018
 Prémios por Pontos: 1
2017

Volta à Bairrada 
 Títulos de Campeão individual: 1
2016
 Títulos de Campeão por equipas: 2
2016; 2017
 Prémios por Pontos: 1

2016

Volta a Terras de Santa Maria 

 Títulos de Campeão por equipas: 1
2018

Volta a Albergaria 

 Títulos de Campeão por equipas: 1
2018
 Prémios Montanha: 1
2018
 Prémios Metas Volantes: 1
2018

Clássica de Amarante 

 Títulos de Campeão individual: 1
2016
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2016

Clássica da Arrábida 
 Títulos de Campeão individual: 1
2017
 Prémio Montanha: 1
2019

Clássica de Albergaria 
 Títulos de Campeão por equipas: 2
2016; 2017

Clássica da Primavera (Póvoa de Varzim) 
 Títulos de Campeão individual: 1
2017
 Títulos de Campeão por equipas: 2
2017; 2018

Clássica da Primavera (Amorebieta, Espanha) 
 Prémios Montanha: 1
2017

Clássica 9 de Julho de São Paulo 
 Títulos de Campeão individual: 1
1957

Grande Prémio FC Porto 
 Títulos de Campeão individual: 5
1963; 1964; 1981; 1982; 1983

Grande Prémio Jornal de Notícias 
 Títulos de Campeão individual: 6

1980; 1982; 2016; 2017; 2018; 2019
 Títulos de Campeão por equipas: 4

2016; 2017; 2018; 2019
 Prémios Metas Volantes: 2
2016; 2018
 Prémios por Pontos: 1
2017
 Prémios Montanha: 1
2018

Grande Prémio do Dão 
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2016
 Prémios por Pontos: 1
2016
 Prémios Metas Volantes: 1
2016

Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela 
 Títulos de Campeão por equipas: 2
2016; 2017
 Prémios Montanha: 1
2016
 Prémios Metas Volantes: 1
2016

Grande Prémio Abimota 
 Títulos de Campeão individual: 2
1978; 1983
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2016
 Prémios Metas Volantes: 1
2017
 Prémios Metas Autárquias: 1
2017

Grande Prémio Robbialac 
 Títulos de Campeão individual: 2
1962; 1965

Grande Prémio Internacional Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho 
 Títulos de Campeão individual: 2
2017; 2018
 Títulos de Campeão por equipas: 3
2016; 2017; 2018
 Prémios por Pontos: 1
2017
 Prémios Montanha: 1
2017
 Prémios Combinados: 1
2017
 Prémios Juventude: 1
2018

Grande Prémio Vilar 
 Títulos de Campeão individual: 2
1958; 1959

Grande Prémio Phillips 
 Títulos de Campeão individual: 2
1968; 1969

Grande Prémio Riopele 
 Títulos de Campeão individual: 1
1969

Grande Prémio Sachs 
 Títulos de Campeão individual: 1
1969

Grande Prémio do Minho 
 Títulos de Campeão individual: 2
1978; 1981

Grande Prémio Folpec-Azul 
 Títulos de Campeão individual: 1
1971

Grande Prémio Clock 
 Títulos de Campeão individual: 1
1978

Grande Prémio Sicasal 
 Títulos de Campeão individual: 1
1982

Grande Prémio Sical 
 Títulos de Campeão individual: 2
1981; 1982

Grande Prémio Associação de Ciclismo do Porto 
 Títulos de Campeão individual: 1
1978

Grande Prémio de Mortágua 
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2017

Grande Prémio Nacional 2 de Portugal 
 Títulos de Campeão individual: 1
2018
 Títulos de Campeão por equipas: 1
2018
 Prémios Montanha: 1
2018

Grande Prémio Anicolor 
 Títulos de Campeão individual: 
2019
 TÍtulos de Campeão por equipas: 
2019
 Prémios Juventude:
2019

Circuito do Norte 
 Títulos de Campeão individual: 1
1948

Ciruito de Santo Tirso 
 Títulos de Campeão individual: 3
1958; 1962; 1966

Circuito da Vila das Aves 
 Títulos de Campeão individual: 1
1945

Circuito da Longra (Felgueiras) 
 Títulos de Campeão individual: 1
1947

Circuito de Vila do Conde 
 Títulos de Campeão individual: 3
1945; 1957; 1972

Circuito de Matosinhos 
 Títulos de Campeão individual: 1
1962

Circuito de Santa Maria da Feira 
 Títulos de Campeão individual: 1
1962

Circuito de Esmoriz 
 Títulos de Campeão individual: 1
1957

Circuito de Aveiro 
 Títulos de Campeão individual: 1
1936

Circuito de Rio Maior 
 Títulos de Campeão individual: 3
1961; 1966; 1980

Circuito da Moita 
 Títulos de Campeão individual: 1
1984

Circuito da Malveira 
 Títulos de Campeão individual: 4
1952; 1965; 1979; 1980

Circuito da Curia 
 Títulos de Campeão individual: 2
1958; 1964

Circuito dos Campeões (Figueira da Foz) 
 Títulos de Campeão individual: 1
1957

Circuito do Bombarral 
 Títulos de Campeão individual: 4
1970; 1972; 1973; 1974

Circuito do Cávado 
 Títulos de Campeão individual: 1
1928

Circuito de Garcia 
 Títulos de Campeão individual: 1
1959

Porto - Felgueiras - Porto 
 Títulos de Campeão individual: 1
1928

Troféu Abril em Portugal 
 Títulos de Campeão individual: 1

1968

Rota da Filigrana 

 Títulos de Campeão individual: 1

2019

Factos relevantes
 O FC Porto é o Clube com mais títulos de vencedor da maior prova do ciclismo português: Volta a Portugal. (Ver: Ranking histórico de títulos na Volta a Portugal). 
 O FC Porto é o Clube com mais pódios (34) na história da geral individual da Volta a Portugal, seguindo-se o SL Benfica (29) e Sporting CP (24).
 O FC Porto é o Clube mais vitorioso da prova Clássica Porto-Lisboa com 15 conquistas, seguindo-se Sporting CP e SL Benfica com 12 e 11 conquistas, respetivamente.
 O FC Porto é o Clube português com maior número de conquistas em provas além fronteiras: Volta a La Rioja, Volta às Astúrias, Volta à Comunidade de Madrid.
 O FC Porto contou, ao longo da história da modalidade, com alguns dos melhores e mais prestigiados corredores da história do ciclismo português, como: Dias dos Santos, Manuel Zeferino, Moreira de Sá e Marco Chagas (o maior vencedor da história da Volta a Portugal).
 O FC Porto conseguiu um feito inédito na história da Volta a Portugal. Na Volta a Portugal de 1949, os cinco primeiros classificados defendiam as cores azuis e brancas (António Dias dos Santos, Attíllio Lambertini, Joaquim Sá, Fernando Moreira de Sá e Fernando Jorge Moreira).
 Nas Voltas a Portugal de 1964, 2016, 2017, 2018 e 2019 a equipa terminou a prova completa (sem desistências nem eliminações).

Ciclismo
Equipas de ciclismo de Portugal extintas
Clubes esportivos fundados em 1945
Clubes desportivos extintos em 1984
Fundações em Portugal em 1945
Extinções em Portugal em 1984
Equipas de ciclismo de Portugal